Иганя — река в России, протекает в Республике Татарстан. Приток реки Мензеля. Длина реки составляет 50,7 км (по другим данным — 54 км), площадь водосборного бассейна 507 км². Река является памятником природы регионального значения.

Описание 
Протекает по равнине, лежащей на высоте 120—160 метров над уровнем моря у отрогов Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Склоны долины пологие, преобладают степные ландшафты. Пойма двухсторонняя, заросшая травостоем и кустарниками. Русло реки извилистое, неразветвленное, имеет ширину 6-10 м.

Иганя имеет 18 притоков, 3 из которых имеют длину более 10 км. Густота речной сети в бассейне составляет 0,41 км/км². Река маловодна, имеется 6 прудов суммарным объемом 12 млн м³. Питание смешанное, преимущественно снеговое (до 73 %).

Крупнейшие притоки:
 Зяблин Яр — левый приток, впадает у с. Левашово;
 Иныш — 17,8 км (левый приток), впадает около с. Тлянче-Тамак Тукаевского района;
 Чершилинка — 10 км, впадающая около д. Нижние Чершилы Сарманского района в 33 км от устья Игани;
 Иганя-Суа — 13,1 км (правый приток), впадает около с. Петровский Завод в 42 км от устья Игани.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ик от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Охрана 
Памятник природы регионального значения «Река Иганя» создан 10 января 1978 года. Основными объектами охраны являются речные природные комплексы, редкие и охраняемые виды водных биологических ресурсов.

Река имеет большое хозяйственное значение, используется предприятиями сельского хозяйства. Основной промышленный загрязнитель реки — Сармановский спиртзавод.

Контролирующие функции за памятником природы «Река Иганя» осуществляют Закамское и Прикамское территориальные управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. В пределах бассейна реки находится государственный природный заказник регионального значения Сулюковский лес, расположенный на границе Тукаевского и Сарманского районов Республики Татарстан.

Примечания 

Притоки Мензели
Реки Сармановского района
Реки Тукаевского района
Реки Мензелинского района